Фамилија Мадригал има више значења:

 Фамилија Мадригал, Ехидо Морелија (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мадригал (Корехидора), насеље у округу Керетаро у Мексику